Yolçatı (Silivri) — vila no distrito de Silivri, na Turquia
 Yolçatı (Bolu) — vila no distrito de Bolu, na Turquia

Desambiguações de topônimos